Rio de Janeiro () poate se referi la:

 Rio de Janeiro, oraș în Brazilia, capitala statului cu același nume
 Rio de Janeiro, stat federal al Braziliei